Horvátország
Repušnica, falu Kutenya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
Repušnica, falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben